Капський безногий сцинк (Acontias meleagris) — представник роду Acontias

Опис 
Це один з найбільших представників свого роду. Має загальну довжину 24-26 см, зокрема, хвіст - 4 см. Тулуб у нього стрункий, на кшталт трубки, має золотисто-коричневий колір з крихітними чорними плямами. Ці плями зливаються в поздовжні смуги. Як й у інших представників роду у капського сцинка немає кінцівок.

Спосіб життя  
Живуть ці сцинки у сухому із слабко закріпленою рослинністю піщаному ґрунті, у якій на зразок дощових хробаків прокладають свої довгі звиті ходи. Їжа їх складається з невеликих комах та їхніх личинок, дощових хробаків, багатоніжок, молюсків й інших мешканців ґрунту.

Цей вид яйцеживородящий. Молоді сцинки, у числі 3-4, народжуються під землею наприкінці літа.

Розповсюдження 
Цей вид безногих сцинків живе у Капській провінції Південно-африканської республіки.

Джерела 
 Heideman, N.J.L. et al. (2008). "Sexual dimorphism in the African legless skink subfamily Acontiinae (Reptilia: Scincidae)". African Zoology 43 (2): 192–201. doi:10.3377/1562-7020-43.2.19
 

Тварини, описані 1925
Сцинкові